Der Artikel Städte auf den Philippinen bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte der Philippinen. Außerdem werden verschiedene Typen von Städten und deren Klassifizierung erläutert.

Erläuterung

Städte 
Eine Stadt (lungsod, manchmal auch siyudad, in Filipino) ist auf den Philippinen eine Ebene der lokalen Regierung. Städte befinden sich in der Hierarchie auf derselben Verantwortungsebene wie eigenständig verwaltete philippinische Gemeinden, jedoch werden Städte – nach dem „Local Government Code“ von 1991 – in Bezug auf ihren größeren Anteil am Steueraufkommen (IRA), die zum Teil das städtische Budget bildet, gesondert behandelt.

Städte sind, wie Gemeinden, in Barangays (Ortsteile) untergliedert und werden von gewählten Beamten, wie einem Bürgermeister als lokalem Vorstandsvorsitzenden, einem stellvertretenden Bürgermeister, mehreren Ratsmitgliedern genauso wie von angestellten Beamten regiert, die den verschiedenen lokalen Ämtern vorsitzen.

Eine Reihe von Städten des Inselstaates sind unabhängig von Provinzen und werden unter Verfügung des philippinischen Gerichts und mit einem durch den Kongress verabschiedeten Gesetz eigenverwaltet. Klassifiziert sind diese Orte als beurkundete Stadt (chartered cities); zudem besitzen sie ihre eigenen Repräsentanten im Kongress. Beispiele hierfür sind Davao City, Valenzuela City, San Jose del Monte City und Zamboanga City.

Ein bestimmter Anteil an beurkundeten Städten ist zudem als HUCs, d. h. als hoch urbanisierte Städte (Highly Urbanized Cities) bewertet. Manila, Quezon City und Davao City sind Beispiele für diese Kategorie.

Ein anderer Typus an Städten sind Provinzstädte (component cities), die Teil einer Provinz sind und politisch der Provinzregierung unterstehen. Diese Städte haben keine eigene Autonomie oder verfügen über Repräsentanten im philippinischen Kongress, wie es bei den beurkundeten Städten der Fall ist. Beispiele für diese Klasse sind Tarlac City in der Provinz Tarlac, Palayan City, in der Provinz Nueva Ecija und Pagadian City in Zamboanga del Sur.

Eine weitere Gruppe von Städten ist unabhängig von einer Provinz. Sie sind sogenannte Independent Component Cities, wie Ormoc City in der Provinz Leyte.

Metropolregionen 
Quezon City, das zu der Metro Manila gehört, ist mit 2.679.450 Einwohnern (Volkszählung 2007) die bevölkerungsreichste Stadt der Philippinen. Davao City ist – in Bezug auf die Fläche – mit einem Stadtgebiet von 2.444 Quadratkilometern eine der größten Städte der Welt.

Es gibt drei Metropolregionen auf den Philippinen. Die mit Abstand größte Konurbation oder urbane Agglomeration auf den Philippinen ist Metro Manila mit einer Einwohnerzahl von 11.553.427 (2007). Damit konzentrieren sich 13 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. Sie vereinnahmt sowohl die Stadt Manila wie auch 16 Nachbarstädte und Gemeinden.

Die zweite Metropolregion ist Metro Cebu in der Provinz Cebu mit 2.314.897 Einwohnern (2007). Ihr Zentrum ist die Provinzhauptstadt Cebu City, die aus insgesamt zwölf umgebenden Städten und eigenständig verwalteten Gemeinden besteht. Die dritte und jüngste Metropolregion ist die Metro Davao mit 1.363.337 Einwohnern (2007).

Liste der Städte

Nach Größe geordnet 
Die folgende Tabelle enthält die Städte und Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern. Orte mit dem Zusatz City besitzen den Status einer Stadt, Orte ohne diesen Zusatz den Status einer eigenständig verwalteten Gemeinde (Municipality).

VZ: die Ergebnisse der Volkszählungen vom 1. Mai 1990, 1. September 1995, 1. Mai 2000, 1. August 2007, 1. Mai 2010 und 1. August 2015.

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz und Bezirk). Die Städte und Gemeinden von Metro Manila sowie Butuan City, Cotabato City und Davao City gehören keiner Provinz an.

Quelle: National Statistics Office

Nach Provinzen geordnet

Klassifizierung

Klassifizierung der Städte 
Highly Urbanized Cities (hoch urbanisierte Städte) – Dies sind Städte mit einer Einwohnerzahl von mindestens 200.000 Menschen und einem vom Schatzmeister der Stadt ausgewiesenen Jahreseinkommen von mindestens fünfzig Millionen Pesos (P50,000,000.00). Dabei werden die Preiskonstanten aus dem Jahr 1991 zugrunde gelegt. Eine hoch urbanisierte Stadt wird vom National Statistics Office zertifiziert.

Beurkundete Städte (Chartered Cities) – Dies sind Städte, die durch eine Verordnung des Kongresses ernannt wurden. Die Voraussetzungen für die Verleihung einer Stadturkunde sind das Vorhandensein (1) eines unabhängigen Regierungsgremiums mit einem Bürgermeister als Vorsitzenden, einem stellvertretenden Bürgermeister und einem Stadtrat, (2) der Angehörigkeit zu einem Kongressdistrikt, (3) der Bereitstellung je eines Repräsentanten pro 250.000 Einwohner, (4) einer Polizeidienststelle, (5) eines öffentlichen Siegels und (6) der Befugnis, alles durchzusetzen, zu beeinflussen, sicherzustellen, zu verleihen, zu fördern und anzuordnen, was die wahren und prinzipiellen Interessen der Stadt garantiert. Es ist zudem zu verurteilen, wenn private Funktionen für öffentlichen Nutzen missbraucht werden. Nur dann wird die Beurkundung mit der Erlaubnis und der Befugnis des Kongresses unterzeichnet und beschlossen.

Provinzunabhängige Städte (Independent Component Cities) – Dies sind Städte, deren Grundsätze die Wähler davon abhält, für wahlberechtigte Provinzabgeordnete zu stimmen. Diese Städte sind unabhängig von ihrer geographisch zugehörigen Provinz.

Provinzstädte (Component Cities) – Dies sind Städte, die die oben genannten Auflagen für beurkundete Städte nicht erfüllen. Sie sollten als eine Komponente, also als Teil der Provinz behandelt werden, in der sie sich geographisch befinden. Wenn sich eine Component City auf der Grenze von zwei oder mehr Provinzen befindet, sollte die Stadt der Provinz angehören, der sie zuvor als Gemeinde unterstand.
Die Definitionen werden vom „National Statistical Coordination Board“ festgelegt.

Einkommensklassifizierung 
Die Städte sind klassifiziert aufgrund ihres durchschnittlichen Jahreseinkommens in Philippinischem Peso der letzten drei Kalenderjahre.

 1. Klasse: ab 400 Tausend Philippinische Peso (PHP)
 2. Klasse: 320 bis 400 Tausend Peso
 3. Klasse: 240 bis 320 Tausend Peso
 4. Klasse: 160 bis 240 Tausend Peso
 5. Klasse: 80 bis 160 Tausend Peso
 6. Klasse: unter 80 Tausend Peso

Liga der Städte der Philippinen (LCP) 
Die Liga der Städte auf den Philippinen (League of Cities of the Philippines-LCP) ist eine nicht auf Profit ausgerichtete Organisation, die keiner Regierungsbehörde untersteht. Die Liga wurde 1988 gegründet; ihr gehören 117 Städte an. Die Organisation wurde geschaffen, um gemeinsame Anstrengungen zu koordinieren, die Verwaltungssteuerung und lokale Autonomie zu verbessern und Aufgaben wie die Wahrung des Stadtgebiets und die Verbesserung der öffentlichen Arbeit in die Wege zu leiten.

Fußnoten

Siehe auch 
 Gemeinde auf den Philippinen
 Metropolen auf den Philippinen
 Provinzen der Philippinen
 Region (Philippinen)
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 National Statistics Office of the Philippines
 Philippinenbüro e.V. - Gesellschaftspolitische Informationen über die Philippinen
 League of Cities of the Philippines
 CityMayors.com article
 Local Government Code of 1991 (Englisch, Verdeutlicht die Unterschiede, Aufgaben von „Städten“ und „Gemeinden“ auf den Philippinen.)
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte auf den Philippinen

 
Philippinen